Александр Михайлович Грановский:
 Грановский, Александр (Алик) Михайлович (род. 1959) — бас-гитарист, участник групп «Ария» и «Мастер».
 Грановский, Александр Михайлович (род. 1979) — депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва.